Suchý vrch – szczyt w Górach Orlickich
 Suchý vrch – szczyt w Górach Strażowskich na Słowacji
 Suchý vrch – szczyt w Małej Fatrze na Słowacji
 Suchý vrch – szczyt w Słowackim Raju
 Suchý vrch – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Suchý vrch – szczyt w podegionie Hromovec na Słowacji 
 Suchý vrch – szczyt w Starohorskich Wierchach na Słowacji
 Suchy Wierch Batyżowiecki (Suchý vrch) – szczyt w Tatrach Wysokich
 Suchy Wierch Tomanowy (Suchý vrch) – szczyt w Tatrach Zachodnich
 Suchy Wierch Sielnicki (Suchý vrch) – szczyt w Tatrach Zachodnich